The Long Chance – film del 1915 diretto da Edward LeSaint
The Long Chance – film del 1922 diretto da Jack Conway